White Label é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1975/76.

Clubes de futebol de Belize